D810 (Landes), een departementale weg in het Franse departement Landes
 D810 (Pyrénées-Atlantiques), een departementale weg in het Franse departement Pyrénées-Atlantiques